Peucedanum cuneifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Dominique Villars och Ernst Gottlieb von Steudel. Peucedanum cuneifolium ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
cuneifolium